Sunčeva energija jedan je od oblika obnovljivih izvora električne energije. Pomoću solarnih panela pretvara se u električnu energiju. Sunce je lako dostupan i neiscrpan izvor energije, a Svjetski dan Sunca je 3. svibnja. Broj solarnih panela povećava se iz dana u dan, a jedan od razloga je Pariški sporazum iz 2015. godine, nakon kojeg se Europska unija obvezala smanjiti emisije za najmanje 55% do 2030. godine u odnosu na 1990.  

U 2020. godini, od ukupne proizvodnje električne energije, 4,53% proizvedeno je pomoću sunčeve energije, što je porast od 1,97% za razliku od 2019. godine. Kao i 2019., u 2020. godini, Kina je proizvela najviše električne energije u svijetu, 7.780.166 GWh, a ujedno i količinski najviše energije dobivene putem solara. Namibija je 2020. godine imala najveći udio solarne energije u proizvodnji električne energije, a on je iznosio 22,36%. Iste te godine, u svijetu je proizvedeno 616,635 TWh električne energije pomoću sunčeve energije, što je 46,64 TWh više, nego 2019. godine. Ulaganja u obnovljive izvore energije se povećavaju, a cijene solarnih panela se smanjuju, te se smatra da će u budućnosti solarne panele biti jedna od glavnih pomagala pri proizvodnji električne energije.  

U sljedećoj tablici se nalaze države sa značajnijim udjelom proizvedene energije iz solarne energije, što se može vidjeti i na slikama.

Popis država s više od 0,24% udjela proizvedene energije iz solarne energije

Izvori 

Sunčeva energija